A 2011–2012-es holland labdarúgó-bajnokság első osztálya (hivatalos nevén: 2011–12 Eredivisie) tizennyolc csapat részvételével 2011 augusztusában rajtolt el, és 2012 májusában ért véget. A címvédő AFC Ajax csapata győzött idén is. Az újonc pedig az RKC Waalwijk csapata idén.

Csapatváltozások az előző szezonhoz képest 
Az Excelsior, és a VVV-Venlo osztályozón tartotta meg élvonalbeli tagságát.

 Kiesett a másodosztályba
 Willem II, 18. helyezettként
 Feljutott az élvonalba
 RKC Waalwijk, a másodosztály győzteseként

Részt vevő csapatok 
A 2011–12-es holland labdarúgó-bajnokság első osztályát tizennyolc csapat részvételével rendezik meg.

Végeredmény 

 | rowspan="7" style="background-color: #fafafa;" |

Eredmények

További információk 
 Az Eredivisie hivatalos oldala  

Holland labdarúgó-bajnokságok
holland 1